Jan Ruiter (agterryer)
 Jan Ruiter (voetballer)